Exerzierplatz steht für:
 ein Platz für Appelle und Formaldienst in Kasernen oder Städten
 Exerzierplatz (Naturschutzgebiet), Naturschutzgebiet bei Erlangen
 Kiel-Exerzierplatz, Stadtteil von Kiel
 Exerzierplatz Nordfjordeid, Exerzierplatz in Norwegen
 Exerzierplatz (Roman), Roman (1985) von Siegfried Lenz

Siehe auch:
 Exe (Flensburg)
 Standortübungsplatz
 Truppenübungsplatz